Сеннариоло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Ористано.

Население составляет 173 человека (2008 г.), плотность населения составляет 11 чел./км². Занимает площадь 16 км². Почтовый индекс — 9078. Телефонный код — 0785.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Андрей, празднование 30 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики